Ulkomatala kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ulkomatala, Simo, Lappland, 
 Ulkomatala, Karleby, Mellersta Österbotten,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar